Корякский округ Камчатского края включает следующие населённые пункты:
 1 посёлок городского типа (административный центр округа — пгт Палана);
 28 сельских населённых пунктов.

Список

См. также 
 Населённые пункты Камчатского края

Примечания 

Корякский округ